

Persone 
 Anton Lesser – attore britannico
 Edmund Lesser – dermatologo tedesco
 Henry Lesser – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco orientale, dal 1990 tedesco
 Otto Leberecht Lesser – astronomo tedesco
 Seth Lesser – wrestler statunitense
 Sol Lesser – produttore cinematografico statunitense

Altro 
 Sol Lesser Productions – casa di produzione e distribuzione cinematografica statunitense